Ютацератопс (Utahceratops) — птахотазовий динозавр підродини Хасмозаврові (Chasmosaurinae) родини Цератопсиди (Ceratopsidae). Описано єдиний вид — Utahceratops gettyi. Жив у пізній крейді (кампан, близько 76 млн років тому) на території нинішнього штату Юта, США.

Етимологія 

Назва роду походить від американського штату Юта і латинізованої форми грецького слова «keratops» - «рогата морда». Видова назва відноситься до Майкла Гетти, який виявив кістки голотипу.

Опис 

Рештки динозавра виявлені у відкладеннях формування Кайпаровіц в південній частині штату Юта, США, разом з іншим динозавром — Kosmoceratops richardsoni. Описаний палеонтологом Скоттом Семпсоном (Scott D. Sampson) з університету Юти (University of Utah), спільно з іншими вченими ( Mark A. Loewen ,  Andrew A . Farke ,  Eric M. Roberts ,  Catherine A. Forster ,  Joshua A. Smith  і  Alan L. Titus ) в 2010 році.

Голотип UMNH VP 16784 складається з майже повного черепа. Серед інших знахідок роду: UMNH VP 12198, скелет з 2,3-метровим черепом; UMNH VP 12225, фрагментарний череп незрілої тварини; UMNH VP 16404, складається з лобових кісток і рогів і UMNH VP 13913, пост-орбітальні частини черепа з рогом на лобі, що належали молодій тварині. Крім того, знайдені розрізнені частини кісток: кістки лицьової частини черепа (UMNH VP 16675), різцева кістка (UMNH VP 16672), частина кісток носа (UMNH VP 16676), вилична кістка (UMNH VP 16673), луската кістка (UNMH VP 16674) і кісткова стінка (UMNH VP 16671).

Ютацератопс досягав близько 5 м завдовжки. Його голова по відношенню до тулуба є досить великою, 2,3 м завдовжки.

Таксономія 
В результаті кладистичного аналізу  Utahceratops  був віднесений до підродини Chasmosaurinae родини Ceratopsidae і розміщений як сестринський таксон роду Pentaceratops.

Примітки

Посилання 
 Голова Utahceratops gettyi (ілюстрація Lukas Panzarin)

Цератопси
Динозаври Північної Америки
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2010